Neverland est le troisième tome du second cycle de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Résumé 
Autre-Monde est celui de la planète Terre, changée par une tempête dévastatrice, qui a séparé les enfants des adultes (ces derniers devenus amnésiques), et opéré de nombreux changements chez tous les êtres vivants. Dans les trois premiers tomes, les enfants et adolescents (les Pans) ont mené une guerre aux adultes (les Cyniks), qui a fini, malgré une immense bataille, par la paix (tout ceci en Amérique du Nord). Mais pour nos trois protagonistes adolescents, Matt, Ambre et Tobias, une autre menace se profile. En effet, au nord, une entité, appelée Entropia, ne cesse de s'étendre. Elle est un immense nuage qui est le concentré des déchets que les humains ont produit, menée par une intelligence artificielle, restes de ce qui était l'Internet, se nommant Ggl.

Désormais en Europe, nos trois héros semblent vivre une situation désespérée. En effet, Entropia a conquis les îles Britanniques et s'attaque désormais à la France, qui est désormais occupée par le royaume d'Oz (il s'agit des adultes vivant en Europe, ces derniers n'ayant pas trouvé la paix avec les enfants). À Castel d'Oz (ville à la place de Londres), Ggl a absorbé et détruit l'un des trois cœurs de la Terre (un concentré de vie qui semble lui faire peur). Enfin, le navire sur lequel sont venus nos héros et leurs amis a été détruit par un attentat mené par un Cynik malfaisant, allié de Ggl, le Buveur d'Innocence. Ambre, Matt et Tobias vont d'abord devoir se retrouver après l'attentat avant d'envisager de trouver une solution pour tenter d'en finir avec Entropia.

Liens externes  
     
     
 

 Sur le site de albin-michel.fr/

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2013
2013 en fantasy